Пётр Иса́ев:
 Исаев, Пётр Семёнович (известный как Петька; 1890—1919) — порученец Василия Чапаева.
 Исаев, Пётр Степанович (1924—2012) — советский и российский физик-теоретик.